obZen — шестой студийный альбом шведской метал группы Meshuggah, выпущенный 7 марта 2008 года лейблом Nuclear Blast. За первую неделю было продано 11 384 копий obZen. К 19 сентября было продано более 50 000 копий.

Об альбоме 
В интервью журналу Revolver, Хааке сообщил что obZen будет похож на Catch Thirtythree. Изначально альбом планировалось выпустить в ноябре 2007 года, однако из-за его затянувшейся записи релиз был отложен на следующий год.

На obZen Томас Хааке перестал использовать драм-машину и Drumkit from Hell, записав партии ударных самостоятельно. На песню «Bleed» был снят клип.

Список композиций

Участники записи 
 Йенс Кидман — вокал
 Фредрик Тордендаль — гитара
 Дик Лёвгрен — бас-гитара
 Томас Хааке — ударные, вокал на «Dancers to a Discordant System», оформление
 Мартен Хагстрем — гитара, бас-гитара, микширование

Примечания 

Альбомы Meshuggah
Альбомы Nuclear Blast Records